

Codici 
 CIJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cobija (Bolivia)

Religione 
 C.I.J. – Suore Carmelitane del Bambino Gesù